

Топоніми 
 Хеґурі — містечко в Японії, у префектурі Нара.
 Хеґурі — повіт в Японії, у префектурі Нара.

Персоналії 
 Хеґурі — японське прізвище.
 Хеґурі — аристократичний рід в стародавній Японії.